Gniewkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Gniewkowo, ville de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gniewkowo, gmina du powiat d'Inowrocław, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gniewkowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Gniewkowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Gniewkowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie